Zico — futebolista brasileiro
 Zico (futebolista angolano)
 Zico (rapper)
Zico e Zeca — personagens da Disney

Desambiguações de futebol
Desambiguações de música